Die Gambrinus Liga 2000/01 war die achte Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 28. Juli 2000 bis 25. Mai 2001 mit einer Winterpause vom 28. November 2000 bis 15. Februar 2001 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die Meisterschaft gewann zum siebten Mal Sparta Prag. Das Team qualifizierte sich wie der Zweite Slavia Prag für die Champions League. Pokalsieger FK Viktoria Žižkov, SK Sigma Olmütz, FK Marila Příbram und Slovan Liberec spielten im UEFA-Pokal. FK Chmel Blšany und 1. FC SYNOT starteten im Intertoto Cup.

Dynamo Budweis und Viktoria Pilsen stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Prag 

 Zu den 70 Torschützen von Sparta kommt noch ein Eigentor von René Formánek (FK Drnovice) hinzu.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01